

Pessoas

Edwin Mattison McMillan
Nate McMillan
Ernesto McMillan
Ernie McMillan
Dave McMillan
Glenn McMillan
Tricia McMillan
Kirkpatrick Mcmillan

Outros
2289 McMillan
McMillan and Wife

Desambiguações de sobrenomes